Sail Away – album di Randy Newman del 1972
 Sail Away – singolo di Enya del 1988
 Sail Away – album dei Great White del 1994
 Sail Away – singolo di David Gray del 2001
 Sail Away – singolo dei The Rasmus del 2005
 Sail Away – brano dei Deep Purple contenuto nell'album Burn del 1974